Bāfq kan syfta på följande platser:

Iran 

 Bāfq (kommunhuvudort i Iran), Yazd, 
 Shahrestān-e Bāfq, kommun, Yazd, 

Robotskapade Iranförgreningar